Ireneo García Alonso – vescovo cattolico spagnolo
 Manuel García Alonso – calciatore spagnolo
 Marcelino García Alonso – ex ciclista su strada spagnolo